Landtagswahlkreis 29 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Bruchsal (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Karlsruhe-Stadt II (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Oder-Spree II (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Dahme-Spreewald II (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Luckenwalde I – Zossen III (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Rheingau-Taunus II (seit 2008)
 Wahlkreis Wiesbaden I (1983 bis 2003)
 Wahlkreis 29 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 29 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Vorpommern-Greifswald II (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Ostvorpommern I (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Neubrandenburg I (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Lehrte (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Laatzen (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Hildesheim (2003)
 Landtagswahlkreis Alfeld (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Göttingen-Land (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis V (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Bonn I (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis I (2000)
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis III (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Grevenbroich I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Grevenbroich-Ost (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Bingen am Rhein (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Leipzig 3 (seit 2014)
 Wahlkreis Leipzig 5 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Leipzig 4 (1994 und 1999)
 Wahlkreis Görlitz (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Saalekreis (seit 2021)
 Landtagswahlkreis Bitterfeld (2006 bis 2016)
 Landtagswahlkreis Dessau II (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Bernburg (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Stormarn-Mitte (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Stormarn-Nord (2012)
 Landtagswahlkreis Segeberg-West (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Pinneberg-Nord (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Kiel-Ost (1967 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Plön-Nord (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Steinburg-Süd (1947 und 1950)

in Thüringen:
 Wahlkreis Saalfeld-Rudolstadt II (seit 1999)
 Wahlkreis Schwarzakreis II (1994)
 Wahlkreis Greiz – Gera, Land II (1990)